Pelo est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Daymeric Pelo, un joueur de rugby à XIII français 
 Dimitri Pelo, un joueur de rugby à XIII et rugby à XV français
 Riikka Pelo, un écrivain finlandais
 Vincent Pelo, un joueur international français de rugby à XV

Hippisme 
 Tidalium Pelo (1963-1993), cheval de race trotteur français.